Dütting ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Dütting (1862–1921), deutscher Bergassessor und Bergwerksdirektor
 Hans Dütting (1903–1966), deutscher Industrieller und Funktionär des Deutschen Alpenvereins (DAV)